De Rally van Monte Carlo 1984, formeel 52ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 52e editie van de rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1984. Het was de 124e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De rally startte met een concentratierit vanuit zeven Europese steden: Bad Homburg, Barcelona, Lausanne, Londen, Monte Carlo, Parijs, Raamsdonk en Sestriere, richting Aix-les-Bains, vanuit waar het competitieve gedeelte werd aangevangen met de uiteindelijke finish in Monte Carlo.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Monte
Rally van Monte Carlo